

Aziende
 Ed. Wüsthof Dreizackwerk KG – coltelleria tedesca di Solingen

Geografia
 Weiler Wüsthof – località presso Mittelstendorf
 Wüsthof – quartiere di Überruhr